Clément Georges Lemoine (1841-1922), ingénieur et chimiste français, membre de l'Institut de France ;
 Georges Lemoine (1859-1922), dessinateur et graveur français ;
 Georges Lemoine (1859-1940), professeur de médecine français ;
 Georges Lemoine (1934-), personnalité politique française ;
 Georges Lemoine (1935-), illustrateur français.